

Cinema 
Echo Park – film del 1986 diretto da Robert Dornhelm
Echo Park – film del 2014 diretto da Catalina Aguilar Mastretta

Geografia 
Echo Park – distretto di Los Angeles (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
Il cerchio del lupo (Echo Park) – romanzo di Michael Connelly del 2006

Musica 
Echo Park – album dei Feeder del 2001